Heposelkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heposelkä (del av en sjö), Norra Karelen, 
 Heposelkä (sjö), Södra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar